Иоси́я — имя. 

Известные носители:

 Иосия (648 до н. э. — 609 до н. э.) — царь Иудеи; библейский персонаж, согласно Ветхому Завету — 15-й иудейский царь.
 Иосия (Самгин)  (в миру Яков; ум. после 1738) — иеромонах, строитель Николо-Берлюковской пустыни РПЦ.

См. также 
 s:БЭАН/Иосия
 Иос
 Иосе
 Иосий